Miejscowości w USA:
 Bridgeville – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Bridgeville – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Bridgeville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Bridgeville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren